Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2005 (met de officiële naam Generali Open) vond plaats van 25 tot en met 31 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel